Die Nijmegen Devils sind ein niederländischer Eishockeyklub aus Nijmegen, der 1968 als S.IJ. Nijmegen gegründet. Die erste Mannschaft des Vereins spielt seit 2015 in der BeNe League.

Geschichte 

Der Eishockeyclub wurde 1968 unter dem Namen S.IJ. Nijmegen gegründet, nachdem die Stadt Nijmegen das IJsstadium Heyendaal errichtet hatte. Ab 1971 nahm der Verein an der höchsten Spielklasse teil.

In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren nahmen die Nijmegen Tigers an den Austragungen des IIHF Continental Cup in den Spielzeiten 1997, 1998, 2000/01 und 2001/02 teil. Das Team schied bei allen vier Teilnahmen in der zweiten Qualifikationsrunde aus.

In der Saison 2009/10 gewann die Mannschaft zum insgesamt neunten Mal den niederländischen Meistertitel.

Vereinsnamen 

Aufgrund wechselnder Hauptsponsoren und mehrerer Umstrukturierungen im Klub aus finanziellen Gründen wurde dieser regelmäßig umbenannt:

Erfolge

Niederländischer Meister 
 1984: Vissers Nijmegen
 1988: Spitman Nijmegen
 1993: Flame Guards Nijmegen
 1997: Fulda Tigers Nijmegen
 1998: Van Heumen Tigers Nijmegen
 1999: Agio Huys Tigers Nijmegen
 2000: Agio Huys Tigers Nijmegen
 2006: Hatulek Emperors Nijmegen
 2010: Romijnders Devils Nijmegen

Niederländischer Pokal 

 1988/89: Spitman Nijmegen
 1995/96: Fulda Tigers Nijmegen
 1998/99: Agio Huys Tigers Nijmegen
 2008/09: Romijnders DAR Devils

Spieler

Gesperrte Trikotnummern 
 #11 Ben Tijnagel

Bekannte ehemalige Spieler 
 Robert Herckenrath
 Frank Janssen
 Ron Kennedy
 Theo Krüger
 Bob Teunissen
 Mark Visschers
 Bill Wensink
 John Wensink

Vereinsrekorde 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte

Saisonstatistiken 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, GT = Gegentore

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

 
Niederländischer Eishockeyclub
Organisation (Nijmegen)
Gegründet 1986